TREH () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 583 амінокислот, а молекулярна маса — 66 568.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, глікозидаз, ліпопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки